Папинашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Папинашвили, Амиран (1988) — грузинский дзюдоист.
 Папинашвили, Василий Александрович (1924—1976) — Герой Социалистического Труда.